L'aménageur est un technicien spécialiste de l'aménagement tant dans les domaines de l'urbanisme que sur le plan de la rénovation rurale. Il est un spécialiste de l'espace et du temps. Il peut être soit une personne, soit un organisme qualifié dans les études d'aménagement et dans l'application des plans, programmes et projets résultat de ces études.

Le métier s'inscrit principalement dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'économie, des transports et  du paysage. La profession est parfois parfois considérée comme intégrant la géographie car les diplômés sont principalement originaires des formations mention géographie et aménagement ou urbanisme et aménagement. Toutefois les aménageurs réfutent l'idée que la discipline soit un élément de la géographie et l'aménagement n'est pas considéré comme une science à part à cause de son caractère "fédérateur" (ce qui fut longtemps la même question pour la géographie). On retrouve par exemple des cours de géographie (humaine et physique), de paysage et des introductions à l'économie et au droit dans les formations en aménagement.

Il exerce sa profession en tant que généraliste ou spécialiste.
À noter qu'il ne faut pas confondre cette récente profession avec celle d'urbaniste. Ces derniers sont en effet des techniciens spécialistes de l'aménagement urbain alors que l'aménageur ne concentre pas ses activités à la ville seule. Cependant, les deux professions, de par la proximité de leurs missions, sont très souvent confondues. En se spécialisant dans le milieu urbain, un aménageur peut aussi acquérir le statut d'urbaniste.  Les formations d'aménagement et d'urbanisme, qui manquent généralement d'autonomie et qui restent souvent dépendante d'une formation d'origine (Géographie, Architecture, Economie, etc.), voient toutefois leurs diplômés revêtir des appellations particulières comme Géographe-Urbaniste/Aménageur, Architecte-Urbaniste, Ingénieur Urbaniste, etc. On retrouve également le terme d'urbaniste qui englobe aussi celui d'aménageur mais la finalité des métiers n'est pas la même malgré de nombreuses similitudes.

Profession d'aménageur dans le monde francophone

Aménageurs en France

Aménagistes au Québec 

Les municipalités régionales de comtés ont en général un aménagiste régional qui s'occupe de la révision et la modification du schéma d'aménagement et de développement, principal document de planification territoriale d'une MRC. Ils font habituellement membre de l'Association des aménagistes régionaux du Québec.

Aménageurs en Suisse

Aménageurs en Belgique

Missions

Secteurs d'activités

Métiers 
Le terminologie d’Aménageur regroupe une pluralité de métiers et de compétences complémentaires. Par ordre alphabétique :

Agent de développement local
Architecte-urbaniste
Bailleur (pluralité de métiers)
Chargé d'études en planification
Chargé d'études en environnement
Chargé de développement 
Chargé de mission (ou chargé d'opérations) en aménagement
Chef de projets (ou responsable de projets)
Chef de projet en développement local
Chef de projet politique de la ville
Expert foncier
Géomètre
Gestionnaire d'opérations (comptabilité)
Juriste construction
Paysagiste
Promoteur immobilier (pluralité de métiers)...

Formations 

Les formations permettant d'exercer le métier d'aménageur sont celles disposant des mentions suivantes :
 Géographie et aménagement
 Urbanisme et aménagement
 Paysage et aménagement

Formations de généralistes 

Par ordre alphabétique :
Université Grenoble-Alpes - Master Géographie, aménagement, environnement, développement parcours Ingénierie du développement territorial et de la transition (IDT2)
Université Toulouse - Jean Jaurès - Master mention Urbanisme et aménagement parcours Action locale et Projets de Territoires (APTER)

Formations de spécialistes 

Par ordre alphabétique :
Culture
Développement économique
Environnement
Paysage
École nationale supérieure de paysage de Versailles-Marseille - Master Paysage et aménagement
Développement rural
Social
Transports-mobilités
Université Toulouse - Jean Jaurès - Master mention Urbanisme et aménagement parcours Transports Mobilités (TRANSMOB)
Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Ville
Université Toulouse - Jean Jaurès - Master mention Urbanisme et aménagement parcours Villes, Habitat et Transition Écologique (VIHATE)

Aménageurs célèbres

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Géographe
 Ville
 Rural
 Aménagement du territoire
 Urbanisme
 Urbaniste
 Transport
 Développement durable
 Économie

Liens externes 

  Association Pour la Recherche et l'Enseignement en Aménagement et Urbanisme (APERAU)

Aménagement du territoire